Казимеж Плятер (; 3 марта 1915, Вильно — 30 апреля 2004, Варшава) — польский шахматист; международный мастер (1950).
 
Участник 12 чемпионатов Польши (1946—1964), в том числе 1946 — 3—4-е; 1950 и 1963 — 2-е; 1949, 1956, 1957 — 1-е места. В составе команды Польши участник Олимпиад 1952, 1956 и 1960.

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Бухарест (1949) — 7-е; Щавно-Здруй (1957) — 4—6-е; Амстердам (1965) — 5—6-е места.

Спортивные достижения

Литература

Ссылки 

Шахматисты Польши